Constel·lació de la Balança, constel·lació zodiacal 
 Balança de pagaments, instrument estadístic de la comptabilitat estatal 
 Balança (instrument), instrument per mesurar la massa o el pes d'un objecte 
 Balança de torsió, instrument per mesurar forces 
 Balança (joc), joc infantil basat en un ressort sobre el qual s'asseu un infant
 Balança (astrologia), signe astrològic de l'oest de Lliura del zodíac tropical